Butterfly Monitoring Scheme, programa de seguiment de papallones diürnes
 BMS (motocicleta), marca de motocicletes mallorquina dels anys 50
 Battery management system, sistema de control de càrrega de bateries.

Pàgines de desambiguació d'acrònims